Чарышский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Усть-Калманском районе Алтайского края России. Административный центр — село Чарышское.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1502 человека, в том числе 698 мужчин и 804 женщины.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 Дружба (посёлок) — 
 Степной (посёлок) — 
 Чарышское (село, административный центр) —

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Калманского района
Сельские поселения Алтайского края